Никурадзе:
 Никурадзе, Александр (1900—1981) — немецкий учёный.
 Никурадзе, Георгий (род. 1979) — грузинский футболист.

Примечания